ADB kan syfta på:

 ADB – en populär svensk benämning för det som idag är känt som informationsteknik, se Automatisk databehandling
 ADB – ett biografiskt uppslagsverk, se Allgemeine Deutsche Biographie
 ADB – anslutningsbuss för tangentbord och pekdon, se Apple Desktop Bus
 ADB – en utvecklingsbank Asian Development Bank, se Asiatiska utvecklingsbanken
 ADB – IATA-kod för en turkisk flygplats i Izmir, se Adnan Menderes flygplats
 AdB – ett organ African Development Bank för lån mellan rika och fattiga länder, se Afrikanska utvecklingsbanken
ADB – förkortning för jakthunden Alpenländische dachsbracke